Aramu, Arame, Arama, Aram – pierwszy władca Urartu
 Aramu – wieś w Syrii, w muhafazie Latakia
 Mattia Aramu – włoski piłkarz